

Littérature 
 Le Vent dans les saules est un roman de Kenneth Grahame
 Le Vent dans les saules, une bande dessinée de Michel Plessix adaptée du roman ;
 Le Vent dans les saules est une série de bande dessinée adaptée du roman ;

Télévision 
 Le Vent dans les saules (The Wind in the Willows), téléfilm d'animation de Mark Hall et Chris Taylor (1983-1990) ;
 The Wind in the Willows, téléfilm musical d'animation de Jules Bass et Arthur Rankin Jr. (1987) avec Eddie Bracken, Jose Ferrer, Roddy McDowall ;
 Le Vent dans les saules, téléfilm de Rachel Talalay (2006) ;

Cinéma 
  (The Wind in the Willows), dessin animé britannique de Dave Unwin (1995) ;
 Du vent dans les saules (The Wind in the Willows), un film de Terry Jones (1996) ;

Musique 
 The Wind of the Willows, une œuvre pour orchestre d'harmonie de Johan de Meij.

Notes et références